Гре́цька абе́тка () — абетка, що використовується в грецькій мові для писемності з IX століття до н. е. Найперша абетка у вузькому сенсі, на її основі створено латинську та кириличну абетки.

Історія 
Перші відомі нам записи давньою грецькою мовою (в часи мікенської культури, XV—XII ст. до н. е.) зроблено складовим лінійним письмом Б. Лінійне письмо Б постало з лінійного письма А, що слугувало для записів неіндоєвропейською мінойською мовою. Мінойська силабарія була погано пристосованою до запису текстів грецькою мовою. Після падіння мікенської цивілізації це письмо було забуте. Нові записи грецькою мовою з'явилися вже після закінчення темних століть і це були записи абетковим письмом.

Грецька абетка виникла у VIII столітті до н. е. як подальший розвиток фінікійської абетки. Фінікійська абетка являла собою консонантне письмо, тобто в ній записувалися тільки приголосні звуки. Така будова алфавіту менш придатна для грецької, ніж для семітських мов, тому декілька фінікійських приголосних були пристосовані для позначення голосних звуків. Таким чином, грецький алфавіт — перший у світі консонантно-вокальний алфавіт.

В епоху класичного розквіту грецька абетка існувала в полісах Еллади в більш ніж 20 варіантах, які відрізнялись передачею на письмі кількох символів. За географічним критерієм варіанти грецької абетки поділяють на 3 гілки:

 архаїчні алфавіти дорійських островів Егейського моря (Фера, Мілос, Крит);
 східна зона (поліси Малої Азії, Аттика, Арголіда, Коринф);
 західна зона (Лаконія, Аркадія, Беотія, Фессалія, грецькі колонії в Італії).
У західному варіанті літера  Χ мала значення «ксі» (звідси пізніша латинська X), Ξ не використовувалась, а  Ψ мала значення «хі». Архаїчні варіанти не мали літер Φ, Χ, Ψ, Ξ, послуговуючись натомість Π, Κ, ΠΣ, ΚΣ.

Подальшого розвитку набули тільки два варіанти: східно- та західногрецький. Східний варіант пізніше розвинувся в класичне давньогрецьке та візантійське письмо, яке в свою чергу стало основою коптського, готського, вірменського та грузинського письма, а також слов'янської кирилиці. Західний варіант став основою для етруської, а відтак латинської абетки та рунічного німецького письма.

На сьогодні грецька абетка складається із 24 літер. У грецькій абетці використовуються діакритичні знаки. Зокрема, умлаут (¨) використовується для того, аби розрізняти дифтонги «οι» та «οϊ», які вимовляються відповідно як «і» та «οі», а також «αι» та «αϊ», — як «е» та «аі».

Вплив і сучасне значення 

Грецька абетка послужила базою, на якій розвинулося безліч алфавітів, що поширилися в Європі та на Близькому Сході, і використовуються в системах писемності більшості країн світу, в тому числі латиниця та кирилиця. Первісна кирилиця була по суті грецьким алфавітом з декількома додатковими літерами, тому у старослов'янській мові слова грецького походження писалися так само, як і в грецькій.

Крім використання для запису мови, літери грецького алфавіту використовуються як міжнародні символи в математиці та інших науках, для найменування елементарних частинок, зірок та інших об'єктів.

Літери

Порівняння 
Наведена нижче таблиця представляє літери сучасної грецької абетки з прототипами у фінікійській абетці, відповідниками в латиниці (вимова транскрипції відповідає вимогам МФА). Крім того подано відповідні значення літер у системі грецьких чисел.

Застарілі літери 
Наведені нижче літери не входять у класичну грецьку абетку, проте три з них (дигамма, коппа та сампі) застосовувалися в системі грецьких чисел, а дві (коппа та сампі) застосовуються й нині (дигамму у візантійську добу заміняла стигма).

Порівняння 
У деяких архаїчних грецьких діалектах усі літери, нині віднесені до застарілих, мали звукове значення і їх вживали для запису слів.

Грецька абетка в Unicode 

Unicode досить добре підтримує політонічну та сучасну орфографію і навіть багато архаїчних форм для епіграфіки. За допомогою поєднання символів Unicode також підтримує грецьку філологію та діалектологію, інші спеціальні вимоги. Однак більшість сучасних рушіїв відтворення тексту не підтримують поєднання символів і, таким чином, хоча α з макроном і акутом може бути представлена як U+03B1 U+0304 U+0301, це рідко дає відтворення ᾱ.

Розширена грецька абетка (політонічна)

Діакритичні знаки 
Злиті та незлиті діакритичні знаки, що вживаються у грецькій мові:

Див. також 

 Грецька мова
 Грецькі числа

 Кирилиця
 Латиниця

Примітки

Посилання 
 

 Греческий алфавит, греческая письменность 

Стандарт Unicode
 Unicode — Грецька абетка 
 Unicode FAQ — Greek Language and Script 
 Unicode test for all Greek-related Unicode ranges 

Типографіка
 Колекція вільних шрифтів для грецької абетки
 Колекція вільних truetype політонічних шрифтів

Абетка
Грецька мова